ALD peut désigner :
 Atomic Layer Deposition, une technique de dépôts de couches atomiques ;
 Affection de longue durée, selon la liste des abréviations en médecine ;
 Adrénoleucodystrophie, une maladie neurologique ;
 Automobiles Louis Descartes, une ancienne écurie de course automobile française ;
 Aéroport d' ;
 ALD Automotive, entreprise de location automobile longue durée et la gestion de parc automobile d'entreprise.